Сесар Баэна:
 Баэна, Сесар (род. 1986) — венесуэльский лыжник.
 Баэна, Сесар (род. 1961) — венесуэльский футболист, вратарь.